KPN steht für:

 Karkonoski Park Narodowy, Nationalpark Riesengebirge in Polen
 Kartenprüfnummer, drei- oder vierstellige Zahl auf Vorder- oder Rückseite vieler Kreditkarten, siehe Card Validation Code
 Kommando Peste Noire, französische Black-Metal-Band, siehe Peste Noire
 Konfederacja Polski Niepodległej, politische Partei in Polen
 KPN (Unternehmen), niederländischer Telekommunikationskonzern

kpn steht für:
 Kepkiriwát (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

KPN